Christian Moltke er det anvendte navn om flere personer:

 Christian Moltke (politiker) (1833-1918) – dansk greve til Lystrup og Jomfruens Egede og politiker (Christian Henrik Carl Moltke)
 Christian Moltke (1895-1968) (1895-1968) – dansk lensgreve til Bregentved (Christian Frederik Gustav Moltke)
 Christian Georg Peter Moltke